Calori – plurale di Calore
 Alessandro Calori (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Guido Calori (1885-1960) – scultore e ceramista italiano
 Héctor Calori (1961) – attore argentino
 Luigi Calori (1807-1896) – medico italiano